Хайдс может означать:

 Хайдс, Джек — исследователь австралийских колоний Территория Папуа и Территория Новая Гвинея.
 Хайдс (газоконденсатное месторождение) — газоконденсатное месторождение в центральном нагорье Папуа — Новой Гвинеи.